Високосний рік — рік у календарях, кількість днів у якому становить 366.

 «Високосний рік» — американська кінокомедія Джеймса Круза 1921 року.
 «Високосний рік» — радянський художній фільм 1961 року, знятий на кіностудії «Мосфільм».
 Заміж у високосний рік () — американська романтична комедія 2010 року.

Див. також 
 Високосное лето — радянський рок-гурт.